USS Mullany je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Mullany (DD-325) 
 USS Mullany (DD-528)

Mullany